Константин Фёдорович Погорелов ( — , ) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 

Родился  года в селе Тушиловка. Член КПСС. Умер  года в Москве.

С 1950 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1950—1992 гг. — выпускник Сталинградского военного аэродромно-технического училища ВВС СА (1953), на командных и инженерных должностях в военно-строительных частях в Прикарпатском и Сибирском военных округах, выпускник Ленинградской командной военно-воздушной инженерной академии им. А. Ф. Можайского, главный инженер строительного управления Сибирского военного округа, начальник строительного управления, заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа по строительству и расквартированию войск, главный инженер, начальник Главного военно-строительного управления Министерства обороны, начальник Главного инженерного управления — заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения по строительству, член Военного совета РВСН.

Был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 ст.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва.

Жил в Москве.

Литература 

 Энциклопедический словарь военно-строительного комплекса МО РФ. М., 2004, с.451
 Горбачев А.Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник.5 изд. М., Infogans, 2017

Ссылки 

 Погорелов 

Генерал-лейтенанты (СССР)
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС